Оле́г Крамаре́нко:
 Крамаренко, Олег Александрович (род. 1970) — украинский легкоатлет.
 Крамаренко, Олег Иванович (род. 1956) — советский футболист, украинский тренер.
 Крамаренко, Олег Станиславович (род. 1994) — украинский футболист.